Le patronyme de Morlhon est porté par des familles distinctes.

Famille de Morlhon 

Famille éteinte de la noblesse française.

Famille de La Valette de Morlhon olim de La Valette de Morlhon ou encore olim de Morlhon-Laumières 

 Adrien de Lavalette (1813-1886), industriel, inventeur, fondateur et rédacteur en chef du journal politique "L'Assemblée Nationale" à tendance orléaniste en 
 Camille de La Valette de Morlhon (1869-1952), réalisateur et scénariste français

Famille Fabre de Morlhon 

Famille aveyronnaise qui a relevé le patronyme de la famille de Morlhon.